

Geografia
 Elida – città della Contea di Roosevelt, Nuovo Messico.
 Elida – villaggio della Contea di Allen, Ohio.

Onomastica
 Elida – variante del nome proprio di persona Elide.